Webb City heißen: 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Webb City (Arkansas)
 Webb City (Missouri)
 Webb City (Oklahoma), im Osage County

sowie:
 Webb City (Bud-Powell-Komposition)